Plaats ist der Familienname von

 Diana van der Plaats (* 1971), niederländische Schwimmerin
 Gerardus Jacobus van der Plaats (1903–1995), niederländischer Radiologe